Bottome ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Bottome (1823–1894), englischer Kirchenlieddichter und methodistischer Pastor
 Phyllis Bottome (1882–1963), englische Schriftstellerin